Kurt Thomas (1904–1973) német zeneszerző, karmester
 Kurt Thomas (1956–2020) amerikai tornász
 Kurt Thomas (1972) amerikai kosárlabdázó